Shijiaochang är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Chongqing, i den sydvästra delen av landet, omkring 73 kilometer söder om det centrala stadsdistriktet Yuzhong. Antalet invånare är .

Runt Shijiaochang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gunan,  km nordväst om Shijiaochang. Trakten runt Shijiaochang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Chongqing
WP:Projekt Kina